Хабибрахма́нов (Хабибрахма́нова) — фамилия. Известные носители:

Хабибрахманов 
 Хабибрахманов, Камиль Ревильевич (род. 1966) — казахстанский боксёр.
 Хабибрахманов, Ханиф Мирзагитович (род. 1948) — башкирский скульптор.

Хабибрахманова 
 Хабибрахманова, Манзура Искаковна (род. 1935) — советский и российский педагог, народный учитель Марийской ССР.